Ю́рий Чесноко́в: Чесноков, Юрий Борисович (1933—2010) — советский волейболист, функционер.
 Чесноков, Юрий Иванович (1952—1999) — советский футболист.
 Чесноков, Юрий Тимофеевич (1929—2004) — советский военачальник.